William Bradford kan syfta på bland andra:

*William Bradford (1590–1657), Plymouth-guvernör
William Bradford (1663–1752), boktryckare
William Bradford (1719–1791), boktryckare
William Bradford (1729–1808), senator
William Bradford (1755–1795), justitieminister